WJK steht für:
 Westminster John Knox Press, USA
 WJK-Verlag, Deutschland
 Bahnhof Jatznick (DS100-Code)

Abkürzung